Lista över ukrainska ministrar 2014 kan syfta på:

 Ministrar i regeringen Regeringen Azarov II, se Lista över ukrainska ministrar 2012
 Ministrar i regeringen Regeringen Jatsenjuk I
 Ministrar i regeringen Regeringen Jatsenjuk II